Yerba gallinera puede referirse a:
 El nombre común de la planta Stellaria media;
 El nombre común de la planta Veronica hederifolia; o
 El nombre común de la planta '''''Veronica polita.